Трка на 100 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 27. и 28. и 29. августа на стадиону у Тегуу.

Пре првенства, највећи фаворит за злато, била је америчка спринтерка Кармелита Џетер са најбољоим временом у текућој години (10,70 секунди), власница бронзана медаља са претодног првенатва 2009, друга најбржа жену свих времена. У фаворите се убрајала и Вероника Кембел-Браун, првакиња 2007, друга најбржа у сезони (10.76), а једина жена која је те године победила Џетерову. У конкуренцији су још били актуелна светска и олимпијска победница, Шели-Ен Фрејзер, мада је је у припремном периоду била често повређена. Маршевит Мајерс, Керон Стјуарт и Кели-Ен Баптист су рангиране у првих пет на 100 м у овој сезони.

У финалу, Џетер је из блокова изашла заједно са Фрејзер, која је позната по свом брзом старту. Њих две су водиле више од половине трке, а затим је Џетер појачала и постигла чисту победу. Појачањем у том делу трке Кембел-Браун и Батист су престигле Фрејзерову која је остала без медаље.

Земље учеснице 
Учествовале су 72 такмичарке из 58 земаља.

 1.  Америчка Самоа (1)
 2.  Ангола (1)
 3.  Ангвила (1)
 4.  Бахаме (1)
 5.  Белизе (1
 6.  Бразил (2)
 7.  Бугарска (1
 8.  Камерун (1)
 9.  Колумбија (1)
 10.  Комори (1)
 11.  Демократска Република Конго (1)
 12.  Кукова Острва (1)
 13.  Куба (1)
 14.  Микронезија (1)
 15.  Француска (2)
 16.  Габон (1)
 17.  Немачка (2)
 18.  Уједињено Краљевство (3)
 19.  Гвам (1)
 20.  Гвинеја (1)

 21.  Јамајка (4)
 22.  Јапан (1)
 23.  Хонгконг (1)
 24.  Кирибати (1)
 25.  Јужна Кореја (1) 
 26.  Лаос (1)
 27.  Либерија (1)
 28.  Македонија (1)
 29.  Малезија (1)
 30.  Мали (1)
 31.  Малта (1)
 32.  Мауританија (1)
 33.  Мозамбик (1)
 34.  Науру (1)
 35.  Непал (1)
 36.  Нигер (1)
 37.  Нигерија (2)
 38.  Северна Маријанска острва (1)

 39.  Норвешка (1)
 40.  Палау (1)
 41.  Пољска (1)
 42.  Румунија (1)
 43.  Русија (1)
 44.  Свети Винсент и Гренадини (1)
 45.  Сан Марино (1)
 46.  Сао Томе и Принсипе (1)
 47.  Сејшели (1)
 48.  Соломонова Острва (1)
 49.  Кинески Тајпеј (1)
 50.  Таџикистан (1)
 51.  Тонга (1)
 52.  Тринидад и Тобаго (3)
 53.  Туркменистан (1)
 54.  Тувалу (1)
 55.  Украјина (2)
 56.  САД (3)
 57.  Узбекистан (1)
 58.  Вануату (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 2011. године :

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбржих атлетичарки 2011. године је пре почетка светког првенства (13. августа 2011) заузимало следећи пласман. Од њих десет 4 су са Јамајке, 4 из САД, и по 1 из Нигерије, и Тринидада и Тобага.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Квалификационе норме

Сатница 

Сатница је по локалном корејском времену.

Резултати

Квалификације 
Пласман у четвртфинале избориле су по три првопласиране спринтерке из сваке групе (КВ) и 4 са најбољим резултатом у квалификација (кв).

Ветар:Група 1: -0,1 м/с, Група 2: -0,5 м/с, Група 3: +1,8 м/с, Група 4: +1,8 м/с

Четвртфинале 
Пласман у полуфинале избориле су по три најбрже спринтерке из сваке групе (КВ) и 3 атлетичарке са најбржим временима (кв).

Ветар:Група 1: +0,3 м/с, Група 2: +1,4 м/с, Група 3: +1,0 м/с, Група 4: +0,1 м/с, Група 5: +0,9 м/с, Група 6: +2,2 м/с, Група 7: +0,5 м/с

Полуфинале 
Пласман у финале избориле су по две најбрже спринтерке из сваке групе (КВ) и 2 атлетичарке са најбржим временима (кв).
Ветар:Група 1: -1.3 m/s, Група 2: -1.4 m/s, Група 3: -1.5 m/s

Финале 
 Ветар: -1,4 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 100 метара за жене на СП 2011. на службеној страници ИААФ.
 Комплетни резултати на СП 2011. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном